Die 60. Rallye Korsika war der vierte von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2017. Die Rallye bestand aus 10 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 6. und dem 9. April ausgetragen.

Bericht 
Nach Saisonsiegen von Sébastien Ogier (M-Sport Ford), Jari-Matti Latvala (Toyota) und Kris Meeke (Citroën) trug sich bei der Rallye Korsika Thierry Neuville im Hyundai i20 WRC in die Siegerliste 2017 ein. Der Belgier profitierte zwar von den Problemen der Konkurrenz, zeigte selbst aber auch eine sehr gute Leistung und war der verdiente Sieger. So ausgeglichen war die Rallye-Weltmeisterschaft seit 30 Jahren nicht mehr. Im vierten WM-Lauf der Saison gewann der vierte Fahrer mit dem vierten unterschiedlichen Hersteller.

Zu Beginn lag Kris Meeke (Citroën) in Führung. Meeke führte die Rallye bis zur sechsten WP an, nach einem Motorschaden musste der Brite die Rallye aufgeben.

Nun lief es auf den Kampf um den Sieg zwischen Neuville und Ogier hinaus. Nach der siebten WP waren die beiden Kontrahenten nur durch 2,2 Sekunden voneinander getrennt. Doch dann ließ Ogier die Hydraulik und die Elektrik seines M-Sport Ford im Stich. Die Probleme zogen sich auch am letzten Rallye-Tag hin und der amtierende Weltmeister verlor knapp 58 Sekunden auf Neuville. Die Teamkollegen des Siegers, Dani Sordo verpasste Rang zwei knapp und Hayden Paddon wurde sechster, rundeten das gute Ergebnis von Hyundai ab.

Für M-Sport fuhr Ogier in die WM-Punkteränge. Seine Teamkollegen Ott Tänak und Elfyn Evans rutschten durch Fahrfehler am Freitag und Samstag von der Straße.

Juho Hänninen flog mit dem Toyota Yaris WRC bereits in der ersten WP von der Strecke. Jari-Matti Latvala brauchte anfangs der Rallye etwas Zeit, bis er in den Rennrhythmus kam. An den Folgetagen kam der Finne besser zurecht und der gewonnene vierte Platz und der Sieg bei der Powerstage war das Maximum, dass für Toyota heraus zu holen war auf Korsika.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 78 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Website Ralle WM: http://www.wrc.com/
 Offizielle Website Rallye Korsika http://www.tourdecorse.com/site/

Einzelnachweise 

Korsika
2017